

Карачево — присілок, Бузулуцький район, Оренбурзька область
 Карачево — село, Козловський район, Чувашія

Див. також 
 Мале Карачево